Кошель:
 Кошель — мягкая складная корзина.
 Кошель — синоним кошелька.
 Кошель — специальное плавучее заграждение из брёвен для лесосплава.

Фамилия 
 Кошель, Алексей Сергеевич (род. 1989) — российский юрист, и.о. ректора Дальневосточного федерального университета.
 Кошель, Антонина Владимировна (род. 1954) — советская белорусская гимнастка.
 
 
 Кошель, Пётр Агеевич (род. 1946) — советский, российский писатель, историк и переводчик.
 Кошель, Сергей Викторович (род. 1986) — белорусский футболист, нападающий.
 Кошель, Степан Николаевич (1919—1993) — Герой Советского Союза.
 Кошель, Фёдор Фёдорович (1913—1944) — советский лётчик, Герой Советского Союза.